El Mojón puede referirse a:

 El Mojón, pedanía de Murcia, España;
 El Mojón, entidad de población menor de Alicante, España;
 El Mojón, pedanía de Beniel, España;
 El Mojón, localidad del departamento Pellegrini, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 El Mojón, localidad del departamento Capital, Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 El Mojón, localidad de la Provincia de Tucumán, Argentina;
 Cantón el Mojón, localidad de El Salvador;
 Playa El Mojón, playa abierta al Mar Mediterráneo en El Mojón, España.